Jérémy Chardy e Henri Kontinen erano i detentori del titolo, ma Chardy non ha preso parte a questa edizione del torneo. Kontinen ha fatto coppia con Jan-Lennard Struff perdendo in finale contro Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut con il punteggio di 7-65, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)

  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)

Qualificati 

  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff (finale)

Wildcard 

  Sander Arends /  David Pel (primo turno)

  Stefanos Tsitsipas /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff (qualificati)

  Alexander Bublik /  Sergiy Stakhovsky (primo turno)

Qualificati 

  Henri Kontinen /  Jan-Lennard Struff

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2020